Edward Hull peut faire référence à:

 Edward Hull (1829-1917), géologue irlandais
  (1823-1906), illustrateur britannique et aquarelliste
 Sir Edward Hull, chevalier Tudor sur la liste des chevaliers de la jarretière

Homonymie de personnes